Trestjerneordenen () er en civil orden oprettet den 24. marts 1924 i anledning af Republikken Letlands oprettelse. Ordenens motto er den latinske vending: "Per aspera ad astra": "Gennem trængsler til stjernerne". Til og med den 17. juni 1940, da den sovjetiske besættelsesmagt likviderede Trestjerneordenen, var 8.822 udmærket med den, heraf 7.973 med æresgrader. Efter Republikken Letlands genoprettelse blev Trestjerneordenen genindført den 25. oktober 1994, og ordenen blev igen tildelt samme år.

Klasser og æresgrader 
Trestjerneordenen består af fem klasser:
 I — Kommandør af Storkorset (lielkrusta komandieris)
 II — Storofficer (lielvirsnieks)
 III — Kommandør (komandieris)
 IV — Officer (virsnieks)
 V — Kavaler (kavalieris)

Trestjerneordenen består af tre æresgrader:
 I grad — guld
 II grad — sølv
 III grad — bronze

Danske modtagere af Trestjerneordenen siden 1994

Eksterne henvisninger 
 Modtagere af Trestjerneordenen (udvalg)

Kildehenvisninger 

 
Etableret i 1924